De Schijftoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De toren lag aan de noordzijde van de stadsmuur, nabij de Helpoort. Hermans verwijst naar een nieuwe toren bij de Helpoort in 1401, maar noemt verder geen naam van de toren. Uyttenbroeck noemt echter de naam wel als "Schijftoren in het poortgebouw naar de Hel", en verwijst verder naar het gebouw van de commandant met cellen (De Schijf). Deze Schijf moet zijn gebouwd vóór 1547 en werd gebruikt als gevangenis. De toren had plaats voor twee kanonnen. Volgens Blericanam lag de Schijftoren direct ten oosten van het poortgebouw.

Vestingwerk van Venlo